Deževnik je ime dveh močno različnih družin živali:

 iz družine deževnikov (Lumbricidae, npr. navadni deževnik) iz debla kolobarnikov 
 manjša družina ptičev pobrežnikov (Charadriiformes) - deževniki (Charadriidae) (npr. priba, mali deževnik, beločeli deževnik, komatni deževnik)